Ali ibn Ridwan – medico astrologo e astronomo musulmano egiziano
 Kenny Ridwan – attore statunitense
 Muhammad Ridwan – calciatore indonesiano
 Mūsā Pascià ibn Ḥasan Riḍwān – sultano ottomano